Брылеев — российская фамилия.

Носители фамилии
 Брылеев, Аркадий Михайлович (1909—после 1999) — советский учёный в области автомеханики.
 Брылеев, Валентин Андреевич (1926—2004) — советский и российский актёр театра и кино.